Vattuören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vattuören (vid Haxalö, Borgå), Nyland, 
 Vattuören (vid Seitlax, Borgå), Nyland, 
 Vattuören (vid Hudö, Lovisa), Nyland, 
 Vattuören (vid Orrengrund, Lovisa), Nyland, 
 Vattuören (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar